Ford es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Ford (Illinois)
Condado de Ford (Kansas)